Osoby o tym nazwisku:
 Muhamet Hyseni – kosowski piłkarz
 Skënder Hyseni – kosowski polityk